Chiriță ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Chiriță (* 1975), rumänischer Fußballspieler
 Daniel Chiriță (* 1974), rumänischer Fußballspieler
 Dorin Chiriță (1946–2011), rumänischer Politiker
 Dumitru Chiriță (* 1963), rumänischer Politiker
 Iulian Chiriță (* 1967), rumänischer Fußballspieler